Шки́перский переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.

 Шкиперский переулок — переулок в городе Самаре.
 Шкиперский переулок — переулок в Сочи.

См. также 
 Шкиперский проток
 Шкиперский канал